George March House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George March House (Chagrin Falls, Ohio), NRHP-ID 78002037
 George March House (Sandusky, Ohio), NRHP-ID 82001421